Ichneumon kan syfta på:
 Ichneumon, ett släkte av brokparasitsteklar.
 Ichneumonidae, familjen brokparasitsteklar.
 synonym för faraokatt, Herpestes ichneumon
 synonym för Indisk mungo, Herpestes edwardsii